The Gift signifie Le Cadeau en anglais.

Littérature 

 The Gift, roman de Vladimir Nabokov publié en 1938 ;
 , roman de Kirk Douglas publié en 1992 ;
 The Gift, roman de Danielle Steel publié en 1994 ;
 , roman d'Alison Croggon publié en 2002.

Cinéma 

 , documentaire de Don Taylor sorti en 1970 ;

 , court-métrage américain de Laura Dern sorti en 1994 ;
 The Gift, titre original dIntuitions, film américain de Sam Raimi sorti en 2000 ;
 , documentaire de Louise Hogarth sorti en 2003 ;
 The Gift, titre original alternatif de  (), thriller de Greg Marcks sorti en 2009 ;
 , film irlandais de  sorti en 2014 ;
 The Gift, film américain de Joel Edgerton sorti en 2015.

 Télévision 

 Téléfilm 

 , téléfilm de Don Taylor diffusé en 1979.
 , téléfilm américain de Laura Dern diffusé en 1994.
 , téléfilm britannique de Danny Hiller diffusé en 1998.

 Série télévisée 
 The Gift, série télévisée britannique diffusée en 1990 ;
 , série télévisée pour la jeunesse diffusée en 1997 ;
 , série de documentaires australiens diffusée en 2007.

 Épisode 

 , titre original de L'Apocalypse,  de la  de Buffy contre les vampires ;
 ,  de la  de The Sarah Jane Adventures ;
 , titre original du  de la  de Dilbert ;
 , titre original de Changer les règles,  de la  de Flashforward ;
 , titre original de Le Cadeau,  de la  de Game of Thrones ;
 , titre original de Prédictions à vendre,  de la  de New York, section criminelle ;
 , titre original de Un drôle de Père Noël,  de la  de Matlock ;
 , titre original de Le Don,  de la  de Star Trek: Voyager ;
 , titre original de Sous hypnose,  de la  de Stargate Atlantis ;
 , titre original de Le Cadeau,  de la  de La Quatrième Dimension ;
 , titre original de Dévoreur d'âmes,  de la  de The X-Files : Aux frontières du réel ;

 Musique 

 Groupe 

 , groupe portugais de musique électronique.

 Chanson 

 , chanson du groupe The Velvet Underground présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Annie Lennox présente sur l'album Diva sorti le  ;
 , chanson de Garth Brooks présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'INXS présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

 Album 

 The Gift, album de The Jam sorti le  ;
 The Gift, album de Midge Ure sorti en  ;
 , album de Kenny Rogers sorti en 1996 ;
 , album de Larry Carlton sorti le  ;
 , album de Jim Brickman sorti le  ;
 The Gift, album de Bizzy Bone sorti le  ;
 The Gift, album de John Zorn sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti en 2006 ;
 The Gift, album de Susan Boyle sorti le  ;
 ''''', album de Master P sorti le .

Voir aussi